Guandi ist der Name folgender Personen:

 Guan Yu (* 160; † 219), chinesischer General

Siehe auch:
 Guandi-Talsperre in China
 Guandi (Linwei), 官底镇, eine Großgemeinde im Stadtbezirk Linwei der bezirksfreien Stadt Weinan, Provinz Shaanxi, China